Николай Васильевич Абрамов:
 Абрамов, Николай Васильевич (1905—1964) — советский военный политработник, генерал-майор РККА.
 Абрамов, Николай Васильевич (1942—2010) — советский и российский ботаник, исследователь флоры Марий Эл.